Турнир BNP Paribas Masters 2006 года в мужском одиночном разряде проводится в 35-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, шесть из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Николай Давыденко — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион соревнований — Томаш Бердых — защищал свой титул, но проиграл в четвертьфинале финалисту турнира Доминику Хрбаты.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Отказ)
  Рафаэль Надаль (Отказ)
  Давид Налбандян (Отказ)
 ''' Николай Давыденко (Титул)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Томми Робредо (Полуфинал)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Марио Анчич (Четвертьфинал)

<li>  Томми Хаас (Полуфинал, отказ)
<li>  Давид Феррер (Второй раунд)
<li>  Новак Джокович (Второй раунд)
<li>  Энди Маррей (Третий раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Четвертьфинал)
<li>  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд, отказ)
<li>  Доминик Хрбаты (Финал)
<li>  Робин Сёдерлинг ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2006